Александр Боголепов:
 Боголепов, Александр Александрович (1874—1941) — советский дерматовенеролог.
 Боголепов, Александр Александрович (1885—1980) — церковный писатель и религиозный деятель Русского Зарубежья.